Piosenki
 „Without You” – wyk. Johnny Tillotson, aut. Johnny Tillotson (1961)
 „Without You” – wyk. Fleetwood Mac, aut. Danny Kirwan, album Then Play On (1969)
 „Without You” – wyk. Badfinger (in. wyk. Harry Nilsson, Mariah Carey), aut. Pete Ham, Tom Evans, album No Dice (1970)
 „Without You” – wyk. Asia, aut. John Wetton, Steve Howe, album Asia (1982)
 „Without You” – wyk. David Bowie, aut. David Bowie, album Let’s Dance (1983)
 „Without You” – wyk. Mötley Crüe, aut. Nikki Sixx, Mick Mars, album Dr. Feelgood (1989)
 „Without You” – z musicalu rockowego Rent, aut. Jonathan Larson (1996)
 „Without You” – wyk. Van Halen, aut. Eddie Van Halen, Michael Anthony, Gary Cherone, Alex Van Halen, album Van Halen III (1998)
 „Without You” – na ścieżce dźwiękowej do filmu Miłość jest dla głupców, wyk. Nicole Wray (1998)
 „Without You” – wyk. Busted, aut.  Charlie Simpson, Steve Robson, album Busted (2002)
 „Without You” – wyk. Laura Pausini, aut. K. C. Porter, Eric Buffat, Arnie Roman, album From the Inside (2002)
 „Without You” – wyk. Re-Union, aut. Angeline van Otterdijk, Ed van Otterdijk (2004)
 „Without You” – wyk. Ayọ, aut. Ayọ, album Joyful (2006)
 „Without You” – wyk. Christina Aguilera, aut. Christina Aguilera, Mark Ronson, Rob Lewis, DioGuardi, album Back to Basics (2006)
 „Without You” – wyk. Breaking Benjamin, aut. Benjamin Burnley, Jasen Rauch, album Dear Agony (2009)
 „Without You” – wyk. Three Days Grace, aut. Adam Gontier, Neil Sanderson, Brad Walst, Barry Stock, album Life Starts Now (2009)
 „Without You” – wyk. David Guetta, aut. Taio Cruz, Usher, Rico Love, David Guetta, Giorgio Tuinfort, Frédéric Riesterer, album Nothing but the Beat (2011)
 „Without You” – wyk. Fleetwood Mac, aut. Stevie Nicks, EP Extended Play (2013)
 „Without You” – wyk. Avicii feat. Sandro Cavazza, aut. Carl Falk, Salem Al Fakir, Tim Bergling, Vincent Pontare, Dhani Lennevald, Sandro Cavazza, EP Avīci (01) (2017)

 Zobacz też
 „Ohne dich” (pol. bez ciebie) – wyk. Rammstein, aut. Richard Kruspe, Paul Landers, Till Lindemann, Christian Lorenz, Oliver Riedel, Christoph Schneider, album Reise, Reise (2004)
 „Wid Out Ya” – wyk. Blog 27, aut. Marek Kościkiewicz, Filip Siejka, Do-Jo, album <LOL> (2005)
 „With or Without You” – wyk. U2, aut. Bono, the Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., album The Joshua Tree (1987)
 „Without Me” – wyk. Eminem, aut. Eminem, Jeff Bass, DJ Head (Kevin Bell), Anne Dudley, Malcolm McLaren, Trevor Horn, The Eminem Show (2002)